Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 2013 to 23. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował trzy konkurencje: cross-country, cross-country eliminator i zjazd. Zawody w konkurencji cross-country eliminator pojawiły się po raz pierwszy w kalendarzu tej imprezy. Pierwsze zawody odbyły się 17 maja 2013 roku w niemieckim Albstadt, a ostatnie zaplanowano na 22 września 2013 w austriackim Leogang.

Pucharu Świata w cross-country bronili: Kanadyjka Catherine Pendrel wśród kobiet oraz Szwajcar Nino Schurter wśród mężczyzn, a w downhillu: Brytyjka Rachel Atherton wśród kobiet oraz Amerykanin Aaron Gwin wśród mężczyzn. W tym sezonie triumfowali: w cross-country ponownie Nino Schurter wśród mężczyzn oraz po raz pierwszy w karierze Słowenka Tanja Žakelj wśród kobiet; w downhillu Kanadyjczyk Steve Smith wśród mężczyzn oraz ponownie Rachel Atherton wśród kobiet, a w eliminatorze Szwedka Alexandra Engen oraz Austriak Daniel Federspiel.

Wyniki

Cross-country

Eliminator

Downhill

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
  

Puchar Świata w kolarstwie górskim
2013 w kolarstwie